Franc II. je ime več vladarjev:

 Franc II. Bretonski (1433–1488).
 Franc II. Francoski (1544–1560).
 Franc II. Lorenski (1572–1632).
 Franc II. d'Este, modenski vojvoda (1662–1694).
 Franc II. Rákóczi, transilvanski vojvoda (1676–1735).
 Franc II., zadnji cesar Svetega rimskega cesarstva (1768–1835) (kot avstrijski cesar Franc I.
 Franc II. Sicilski (1836–1894).